Lolita est le sobriquet du prénom féminin Lola (lui-même diminutif du prénom espagnol ). Il est également parfois employé comme prénom. Fortement popularisé par le roman Lolita écrit en anglais par l'écrivain d'origine russe Vladimir Nabokov en 1955.

Dérivés du roman de Nabokov 
 Lolita, film de Stanley Kubrick adapté du roman (1962) ;
 Lolita, film d'Adrian Lyne adapté du roman (1997) ;
 Mode Lolita est un courant de mode vestimentaire et sous-culturel japonais ;
 Lolita, terme employé pour désigner certaines filles adolescences ou préadolescentes.

Pseudonyme 

 Lolita (1931-2010), de son vrai nom Edith Einzinger, chanteuse, actrice et animatrice autrichienne.
 Lolita (1957-), animatrice de radio et télévision suisse.

Toponyme 

 Lolita, ville du Texas aux États-Unis.

Prénom

Titre

Cinéma 
 Lolita 2000, film de Cybil Richards (1998) ;
 Lolita malgré moi, film de Mark Waters (2004) ;
 Lolita malgré moi 2, film de Melanie Mayron (2011) ;

Musique 
 Lolita (trop jeune pour aimer), chanson interprétée par Céline Dion ;
 Lolita Go Home, chanson écrite par Serge Gainsbourg et interprétée par Jane Birkin ;
 Lolita nie en bloc, chanson du groupe Noir Désir ;
 Moi... Lolita, chanson écrite par Mylène Farmer et interprétée par Alizée. Chanson reprise par Julien Doré en 2007 ;
.

Littérature et bande dessinée 
 Lolita, roman de 1955 de Vladimir Nabokov ;
Lolita, nouvelle de 1916 de Heinz von Lichberg ;
 Lolita HR, manga de science-fiction : scénario de Delphine Rieu, le dessin de Javier Rodriguez (tomes 1, 2 et 3) et de Natacha Bustos.

Autres 
 Les Lolitas, groupe de rock franco-allemand (1986 à 92) qui a enregistré sur le label New Rose ;
 Lolita 23q, groupe japonais ;
 Lolita, orque du delphinarium de Miami ;

Gothic Lolita 
 Gothic Lolita, chanson de la chanteuse Emilie Autumn ;
 Gothic Lolita Propaganda, album de Yōsei Teikoku ;
 Gothic Lolita Doctrine, album de Yōsei Teikoku.